Выход манги Кулак Полярной звезды начался в Японии в еженедельном журнале Weekly Shōnen Jump 13 сентября 1983 года и закончился в 1988 году с выпущенными 245 главами. Манга была собрана в танкобоны, которые издавала Shueisha, всего было выпущено 27 томов. В 90-е годы, Shueisha переиздала мангу в виде 15 томов. Следующее переиздание пришлось на 2006 год, когда Shogakukan издал 14 томов, включающих также в себя цветные страницы, которые появлялись в журналах Weekly Shōnen Jump. Помимо этого, манга публиковалась в виде 27 электронных изданий.

В честь 30-летия со дня выпуска первой главы манги, Tokuma Shoten переиздал Hokuto no Ken в виде 18 томов, каждый из которых выходил 2 раза в месяц с 30 сентября 2013 года по 20 июля 2014 года. Данное издание —  Extreme Edition, включало в себя новые арты автора манги Тэцуо Хара и все цветные изображения, появляющиеся в Weekly Shōnen Jump. 11 том включал в себя новых персонажей, манга о которых публиковались в журнале Monthly Comic Zenon от 2014 года под названием Hokuto no Ken: Last Piece, сюжет манги охватывает отрезок времени до того, как Рао был побеждён и Кэнсиро объединяется с подросшими Батом и Рин. Сюжет вращается вокруг бывшего боевого коня Рао — Какуо, который потерял левый глаз. Манга также представляет нового персонажа по имени Сёдза, сына Дзюдзы.

Манга была лицензирована американской компанией Viz Communications и была опубликована в виде 16 томов под названием Fist of the North Star в 1989 году. Вскоре Viz начала ежемесячный выпуск глав манги, которая продолжалась до 1997 года.

Список глав

Издание в кандзэнбанах (Big Comics Special)

Издания в кюкёкубанах (Zenon Comics DX)

Примечания

Ссылки 

Кулак Полярной звезды